F55, F 55 oder F-55 steht für:
 F55, Klassifikation nach ICD-10, siehe Liste der psychischen und Verhaltensstörungen nach ICD-10#F50–F59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren
 F55 (Paralympics), eine Starterklasse in Paralympischen Sportarten
 F55, Altersklasse im Sport (Frauen ab 55 Jahre)
 Nikon F55, japanische Kamera der Nikon-F-Serie
 Sony F55, japanische digitale Kinokamera von Sony
 HMNZS Waikato (F 55), neuseeländische Fregatte der Leander-Klasse (1959)

Fahrzeuge:
 F55/F56 „Blauer Enzian“, deutscher Fernschnellzug, siehe Henschel-Wegmann-Zug#Blauer Enzian
 Faun F55, deutscher LKW der Faun-Werke
 Mini F55, deutscher PKW von Mini, siehe Mini F56
 Daihatsu Taft F55, japanische Geländewagen-Variante

F55